Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC in het seizoen 2020–2021.

Spelerskern en statistieken 
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
! rowspan="2" valign="bottom" | Nr.
! rowspan="2" valign="bottom" | Naam
! rowspan="2" valign="bottom" | Nat.
! rowspan="2" valign="bottom" | Geboortedatum
! colspan="2"| Competitie
! colspan="2"| Beker
! colspan="2"| Europees
! colspan="2"| Totaal
! rowspan="2" valign="bottom" | Vorige club 
|-
! W
! 
! W
! 
! W
! 
! W
! 
|-
|  colspan="13" | Keepers</div>
|-
|1 || align=left| Alireza Beiranvand ||  || 21-09-1992 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 12 || 0 || align="left"|  Persepolis FC
|-
|46 || align=left| Jean Butez ||  || 08-06-1995 || 24 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 29 || 0 || align="left"|  Royal Excel Moeskroen
|-
|71 || align=left| Davor Matijaš ||  || 23-08-1999 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  HNK Hajduk Split
|-
|97 || align=left| Ortwin De Wolf ||  || 23-04-1997 || 6 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 10 || 0 || align="left"|  KAS Eupen
|-
|  colspan="13" | Verdedigers</div>
|-
|2 || align=left| Ritchie De Laet ||  || 28-11-1989 || 38 || 0 || 2 || 1 || 7 || 1 || 47 || 2 || align="left"|  Aston Villa FC
|-
|3 || align=left| Lee Jae-ik ||  || 21-05-1999 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Al-Rayyan
|-
|4 || align=left| Abdoulaye Seck ||  || 10-03-1988 || 36 || 4 || 2 || 0 || 6 || 0 || 44 || 4 || align="left"|  Sandefjord Fotball
|-
|6 || align=left| Simen Juklerød ||  || 18-05-1994 || 19 || 3 || 0 || 0 || 6 || 0 || 25 || 3 || align="left"|  Vålerenga IF
|-
|12 || align=left| Luete Ava Dongo ||  || 27-01-1996 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  AS Vita Club
|-
|21 || align=left| Dylan Batubinsika ||  || 15-02-1996 || 25 || 2 || 2 || 0 || 3 || 0 || 30 || 2 || align="left"|  Paris Saint-Germain
|-
|26 || align=left| Jérémy Gélin ||  || 24-04-1997 || 12 || 0 || 2 || 0 || 6 || 0 || 20 || 0 || align="left"|  Stade Rennes
|-
|30 || align=left| Aurélio Buta ||  || 10-02-1997 || 24 || 0 || 1 || 0 || 8 || 0 || 33 || 0 || align="left"|  SL Benfica
|-
|31 || align=left| Maxime Le Marchand ||  || 11-10-1989 || 13 || 3 || 1 || 0 || 2 || 0 || 16 || 3 || align="left"|  Fulham FC
|-
|40 || align=left| Junior Pius ||  || 20-12-1995 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || align="left"|  FC Paços de Ferreira
|-
|64 || align=left| Dragan Lausberg ||  || 29-04-2002 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Standard Luik
|-
|94 || align=left| Jordan Lukaku ||  || 25-07-1994 || 21 || 0 || 2 || 0 || 5 || 0 || 28 || 0 || align="left"|  SS Lazio
|-
|  colspan="13" |Middenvelders</div>
|-
|5 || align=left| Birger Verstraete ||  || 16-04-1994 || 23 || 1 || 2 || 0 || 6 || 0 || 31 || 1 || align="left"|  1. FC Köln
|-
|11 || align=left| Lior Refaelov ||  || 26-04-1986 || 32 || 9 || 2 || 0 || 8 || 5 || 42 || 14 || align="left"|  Club Brugge
|-
|14 || align=left| Nill De Pauw ||  || 06-01-1990 || 24 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 25 || 1 || align="left"|  Atromitos FC
|-
|15 || align=left| Frank Boya ||  || 01-07-1996 || 12 || 0 || 1 || 0 || 5 || 0 || 18 || 0 || align="left"|  Royal Excel Moeskroen
|-
|16 || align=left| Pieter Gerkens ||  || 13-08-1995 || 37 || 3 || 2 || 0 || 7 || 2 || 46 || 5 || align="left"|  RSC Anderlecht
|-
|18 || align=left| Martin Hongla ||  || 16-03-1998 || 34 || 3 || 1 || 0 || 8 || 2 || 43 || 5 || align="left"|  Granada CF
|-
|20 || align=left| Sander Coopman ||  || 12-03-1995 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  KV Oostende
|-
|23 || align=left| Nana Ampomah ||  || 02-01-1996 || 15 || 1 || 2 || 0 || 7 || 0 || 24 || 1 || align="left"|  Fortuna Düsseldorf
|-
|24 || align=left| Cristian Benavente ||  || 19-05-1994 || 9 || 2 || 0 || 0 || 6 || 0 || 15 || 2 || align="left"|  Pyramids FC
|-
|25 || align=left| Alexis De Sart ||  || 12-11-1996 || 8 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0 || align="left"|  STVV
|-
|33 || align=left| Louis Verstraete ||  || 04-05-1999 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || align="left"|  AA Gent
|-
|38 || align=left| Faris Haroun  ||  || 22-09-1985 || 22 || 1 || 0 || 0 || 6 || 0 || 28 || 1 || align="left"|  Cercle Brugge
|-
|  colspan="13" | Aanvallers</div>
|-
|7 || align=left| Didier Lamkel Zé ||  || 17-09-1996 || 20 || 7 || 2 || 1 || 1 || 1 || 23 || 9 || align="left"|  Chamois Niortais FC
|-
|9 || align=left| Guy Mbenza ||  || 01-04-2000 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || align="left"|  Cercle Brugge
|-
|19 || align=left| Koji Miyoshi ||  || 26-03-1997 || 22 || 3 || 1 || 0 || 8 || 0 || 31 || 3 || align="left"|  Kawasaki Frontale
|-
|22 || align=left| Bruny Nsimba ||  || 05-04-2000 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || align="left"|  KRC Genk
|-
|27 || align=left| Laurent Mendy ||  || 18-12-1998 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  ASC Avenir FC
|-
|28 || align=left| Benson Manuel ||  || 28-03-1997 || 5 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 8 || 1 || align="left"|  KRC Genk
|-
|70 || align=left| Dieumerci Mbokani ||  || 22-11-1985 || 32 || 14 || 0 || 0 || 3 || 0 || 35 || 14 || align="left"|  FC Dynamo Kiev
|-
|90 || align=left| Felipe Avenatti ||  || 26-04-1993 || 3 || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 7 || 1 || align="left"|  Standard Luik
|-
|99 || align=left| Jonathan Bolingi ||  || 30-06-1994 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || align="left"|  Standard Luik
|-
|''' || align=left| Jules-Anthony Vilsaint ||  || 06-01-2003 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Lille OSC
|}

 Technische staf 

 Bestuur 

 Transfers 

 Zomer 2020 

 Winter 2021 

 Oefenwedstrijden 
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2020/21 speelt.
Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2020/21 trok Antwerp op stage naar het Duitse Harsewinkel van 27 juni tot en met 5 juli.

 Jupiler Pro League 
 Reguliere competitie 
 Wedstrijden 

 Overzicht 

 Klassement 

 Champions' play-off 
 Wedstrijden 

 Overzicht 

 Klassement 

 Beker van België 

 Europees 
 UEFA Europa League 
 Groepsfase Groep J'''

Knock-outfase

Zie ook 
 Eerste klasse A 2020-21

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2020/21